«Мужчине живётся трудно. Фильм 16: Желание выбиться в люди Кацусика» (, отоко-ва цурай ё: кацухика риссихэн;  — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1975 году. По результатам проката фильм занял 4 место в бокс-офисе 1976 года, его посмотрели 2 млн. 131 тыс. японских зрителей, сборы от проката составили 1 миллиард 191 миллион иен.

Сюжет 
Тора-сан после очередных скитаний по стране возвращается в Сибамату (Токио) к дяде Тацудзо, тёте Цунэ и сестре Сакуре, где его ожидает неожиданный сюрприз. Племянница местного буддийского священника, семнадцатилетняя Дзюнко появляется перед Торадзиро в их семейном магазине сладостей. Она дочь недавно умершей женщины, в которую Тора-сан был когда-то влюблён и считает, что он её отец. Тора-сан когда-то только помог матери девочки после того, как её оставил муж, но близости между ними не было.
 
Он посещает могилу матери Дзюнко, а по возвращении сталкивается с новой квартиранткой в доме тёти и дяди. Это молодая интеллектуалка-археолог Рэйко, к которой Тора-сан начинает испытывать неподдельный интерес. Чтобы приблизить её к себе, он начинает вместе с ней изучать историю, читать книги…

И действительно, они вскоре сближаются, пока не появляется профессор Тадокоро, разрушивший только начавшуюся идиллию.

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, сестра Торадзиро
 Фумиэ Касияма — Рэйко Какэи
 Дзюнко Сакурада — Дзюнко Могами
 Кэйдзю Кобаяси — доктор Тадокоро
 Масами Симодзё — Тацудзо, дядя Тора-сана
 Тиэко Мисаки — Цунэ, тётя Тора-сана
 Гин Маэда — Хироси, муж Сакуры
 Хаято Накамура — Мицуо Сува, сын Сакуры и Хироси, племянник Тора-сана
 Хисао Дадзай — Умэтаро (босс Хироси)
 Гадзиро Сато — Гэн
 Тисю Рю — священник
 Хидэдзи Оотаки — главный священник
 Масаканэ Ёнэкура — полицейский Тодороки

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 27 декабря 1975 года в Токио.
  — премьера в США 31 декабря 1976 года.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1977)
 Номинация на премию за лучший фильм 1976 года, однако по результатам голосования занял лишь 11 место.

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san, the Intellectual на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　葛飾立志篇 at the Official Torasan site

Кинокомедии Японии
Фильмы Японии 1975 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)